Trzecie zawody w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2019/2020 odbyły się w Sapporo w dniach 11–12 stycznia 2020 roku.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrała Austriaczka Marita Kramer wyprzedziwszy o niespełna trzy punkty swoją rodaczką Chiarę Hölzl. Trzecie miejsce w zawodach zajęła reprezentantka gospodarzy Sara Takanashi. W czołowej dziesiątce wśród Japonek uplasowała się także Yūki Itō (8. miejsce). Do konkursu zdołały awansować Kinga Rajda (19. miejsce) i Anna Twardosz (34. miejsce). Występu w pierwszej serii konkursowej nie zapewniła sobie sklasyfikowana na 46. miejscu Joanna Szwab. Austriaczka Lisa Eder oraz Włoszka Elena Runggaldier zostały zdyskwalifikowane. Kwalifikacje odbyły się z dwudziestej trzeciej, dwudziestej czwartej oraz z dwudziestej szóstej belki startowej.

Pierwszy konkurs indywidualny, po raz pierwszy w swojej karierze, wygrała reprezentantka Austrii Marita Kramer z przewagą niespełna pięciu punktów nad drugą Norweżką Maren Lundby, która w drugiej serii ustanowiła nowy rekord skoczni wynoszący 139 metrów. Na najniższym stopniu podium zawodów stanęła rodaczka triumfatorki – Eva Pinkelnig. Na czwartym miejscu sklasyfikowana została najlepsza z Japonek Sara Takanashi. W czołowej dziesiątce konkursu znalazła się również Yūki Itō na dziewiątym miejscu. Kinga Rajda zajęła miejsce dwudzieste pierwsze, inkasując tym samym punkty do klasyfikacji generalnej cyklu. Anna Twardosz swój udział zakończyła na pierwszej serii, gdzie zajęła 32. lokatę. W drugiej serii za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowana została Rosjanka Irina Awwakumowa. Konkurs rozgrywany był z dwudziestej szóstej i dwudziestej siódmej belki startowej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu zwyciężyła Chiara Hölzl. Drugie miejsce ze stratą wynoszącą blisko pięć punktów zajęła Eva Pinkelnig. Na trzecim miejscu sklasyfikowana została reprezentująca Rosję Irina Awwakumowa. Najwyżej sklasyfikowaną Japonką była na miejscu dziewiątym Sara Takanashi. Do konkursu głównego awans zdołały wywalczyć Kinga Rajda (11. miejsce), a także Anna Twardosz (37. miejsce). Joanna Szwab (41. miejsce) nie zdołała wywalczyć awansu. Zawody odbyły się z siedemnastej, dziewiętnastej, dwudziestej pierwszej i dwudziestej trzeciej belki startowej.

W drugim konkursie indywidualnym swój pierwszy triumf w karierze odniosła Austriaczka Eva Pinkelnig z przewagą ponad jedenastu punktów nad drugą Norweżką Maren Lundby. Podobnie jak w pierwszym konkursie w drugiej serii Norweżka oddała najdłuższy skok zawodów pobijając swój własny rekord o pół metra. Skład podium konkursu uzupełniła Daniela Iraschko-Stolz, dla której było to pierwsze podium w tym sezonie. W czołowej dziesiątce na piątym i szóstym miejscu zostały sklasyfikowane Sara Takanashi i Yūki Itō. Do drugiej serii awansowała Kinga Rajda (24. miejsce) powiększając swój dorobek w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na 37. miejscu sklasyfikowana była druga z Polek, Anna Twardosz. Zawody przeprowadzono z dwudziestej drugiej platformy startowej, oraz z tych samych belek co wcześniej kwalifikacje.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Sapporo był Toshiaki Katsuki oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Ivo Gréger, a jego asystentem – Nazym Nassyrow. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 11 stycznia 2020

Pierwszy konkurs indywidualny – 11 stycznia 2020

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 12 stycznia 2020

Drugi konkurs indywidualny – 12 stycznia 2020

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo
2020 w Japonii